Miasta:
 Prey – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Prey – francuskie miasto w regionie Lotaryngia
Kultura:
 Prey – gra komputerowa z gatunku FPS, wydana w 2006 roku przez studio Take-Two Interactive.
 Prey – gra komputerowa z gatunku FPS z elementami survivalu, stworzona w 2017 roku przez Arkane Studios i wydana przez Bethesda Softworks
 Prey – album grupy muzycznej Tiamat
 Prey (Walka o przetrwanie) – serial telewizyjny z 1998 roku
 Prey – amerykański film science fiction z serii Predator z 2022 roku